Джон-Пол Уоллес (, род. 19 ноября 1976, Ливерпуль, Новый Южный Уэльс) — австралийский и английский шахматист, международный мастер (1996).

Чемпион Австралии 1994 г. (самый молодой победитель в истории соревнования). Серебряный призер чемпионата Австралии 1995 / 96 гг. Бронзовый призер чемпионата Австралии 2001 / 02 гг. Победитель открытого чемпионата Австралии 2003 г. (1—2 с Д. Смердоном).

В составе сборной Австралии участник двух шахматных олимпиад (1994 и 1996 гг.).

Участник юниорских чемпионатов мира в разных возрастных группах. В 1991 г. участвовал в дележе 2-го места на чемпионате мира среди шахматистов до 16 лет.

Участник чемпионатов Океании.

С середины 2000-х гг. постоянно живет в Лондоне. Участвует в различных европейских личных (например, в Кубке Рилтона и т. п.) и командных (командные чемпионаты Великобритании, Исландии) соревнованиях. Занимается тренерской и журналистской деятельностью. Сотрудничает с большим количеством шахматных изданий и веб-сайтов. Вместе со своей женой Астрид Уоллес является совладельцем компании «Wallace Chess Ltd».

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт Дж.-П. Уоллеса
 Личная карточка Дж.-П. Уоллеса на сайте 365Chess
 Выступления Дж.-П. Уоллеса на шахматных олимпиадах
 Выступления Дж.-П. Уоллеса в шахматной лиге четырёх наций

Шахматисты Австралии
Шахматисты Великобритании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам